Die Copa Telmex 2008 war ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. Februar 2008 in Buenos Aires stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament und in San José die SAP Open gespielt. Letztere zählten genau wie die Copa Telmex zur Kategorie der International Series, während das Turnier in Rotterdam zur höher dotierten International Series Gold zählte.

Juan Mónaco war der Titelverteidiger im Einzel und schied dieses Jahr bereits in der ersten Runde aus. Im Finale siegte der Setzlistenerste David Nalbandian in drei Sätzen mit 3:6, 7:66 und 6:4 gegen José Acasuso. Im Doppel waren Martín Alberto García und Sebastián Prieto im vorherigen Jahr erfolgreich, sie zogen dieses Jahr mit anderen Partnern ihre Teilnahme zurück bzw. schieden im Viertelfinale aus. Im Finale setzten sich Agustín Calleri und Luis Horna gegen Werner Eschauer und Peter Luczak mit 6:0, 6:75 und [10:8] durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 441.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 466.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 16. bis 18. Februar 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Die folgenden Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Beträge für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 37 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Buenos Aires